Llata puede referirse a:
La localidad del Perú llamada Llata.
El nombre común de la planta Quercus faginea.
El nombre común de la planta Quercus petraea.
Las llatas, herramientas tradicionales de los Montes del Pas.